Goldie Lookin Chain, также GLC (Голди Лукин Чейн) — британская рэп-группа. Коллектив привлёк к себе внимание комичными и в то же время натуралистическими песнями, полными сатиры на хип-хоп (особенно гангста-рэп), современное британское общество (в частности субкультуру гопников) и на жизнь в их родном Ньюпорте. Их первый официальный альбом занял 5-е место в британском хит-параде, а их самый известный сингл — «Guns Don’t Kill People — Rappers Do» — достиг 3-й позиции.

Дискография

Альбомы 
 Greatest Hits (2004; #5)
 Safe as Fuck (2005; #16)

Синглы 
 Half Man Half Machine (2004; #32)
 Guns Don’t Kill People Rappers Do (2004; #3)
 Your Mother’s Got a Penis (2004; #14)
 You Knows I Loves You (2004; #22)
 Your Missus is a Nutter (2005; #14)
 R’n’B (2005; #26)

Музыкальные коллективы Великобритании
Рэперы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году